Александр Иванович Цвиленёв () — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант Русской императорской армии.

Биография 

Александр Цвиленёв родился в 1769 году в дворянской семье.

Пятнадцатилетним мальчиком Цвиленёв вступил в службу в Семёновский лейб-гвардии полк фурьером и, в чине сержанта этого полка, участвовал в походе 1788—1789 гг. против шведов, за что 1 января 1790 года произведен в капитаны армии — в Белозерский полк, а в 1793 году переведен в Московский гренадерский полк, в рядах которого сражался против польских конфедератов. За отличие на приступе к Вильне Цвиленёв получил чин майора (1794).

В 1806—1812 годах являлся шефом Новоингерманландского мушкетерского полка.

С 1806 года занимал должности бригадного командира в 12-й пехотной, а затем в 1-й гренадерской дивизиях.

Участвовал в Русско-турецкой войне 1806—1812 гг. за личное мужество был 2 мая 1810 года отмечен орденом Святого Георгия 4-го класса № 962 
 

25 сентября 1810 года Цвиленёв пожалован чином генерал-майора.

Сражался в Отечественной войне 1812 года и был удостоен 3 июня 1813 ордена Святого Георгия 3-го класса № 297 

После изгнания Наполеона из пределов Российской империи участвовал в заграничном походе русской армии. В сражении при Лютцене заменил раненого командира Гренадерского корпуса генерала П. П. Коновницына и предотвратил обход левого фланга своих войск противником. В сражении под Кульмом возглавил атаку гренадер, показывая пример подчиненным, получил тяжелое сквозное ранение пулей в правую руку.

29 августа 1814 года назначен командиром 11-й пехотной дивизии, которую возглавлял до 25 июля 1820 года. 30 августа 1815 года  удостоен звания генерал-лейтенанта. С 26 сентября 1823 года по 13 апреля 1824 года вновь являлся начальником 11-й пехотной дивизии. 

Александр Иванович Цвиленев умер 31 мая 1824 года.

Примечания

Ссылки 
 

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Генерал-лейтенанты (Российская империя)